Builico steht für:

 eine Aldeia im Suco Ainaro, Osttimor, siehe Builico (Aldeia)
 ein Ort im Suco Ainaro, Osttimor, siehe Builico (Ort)
 eine Klippe in Osttimor, siehe Jakarta 2

Siehe auch:
 Hatu-Builico (Begriffsklärung)